Leles peut désigner :
En Indonésie, Leles, un district du kabupaten de Garut dans la province de Java occidental ;
En Slovaquie, Leles, un village situé dans la région de Košice.
Les Leeles, peuple bantou du Kasaï-Oriental au Congo-Kinshasa.